Casasoá puede referirse a:

Casasoá (Castro Caldelas), lugar de la parroquia de Camba, concello de Castro Caldelas.
Casasoá (Celanova), lugar de la parroquia de Cañón, concello de Celanova.
Casasoá (Maceda), lugar de la parroquia de Zorelle, concello de Maceda.
Casasoá (Junquera de Ambía), lugar de la parroquia de A Abeleda, concello de Junquera de Ambía.